Oláh Károly (1826–1875) ügyvéd, újságíró, politikus
 Oláh Károly (1841–1900) énektanár, zeneszerző
 Oláh Károly (1857–1910) városi tanácsos
 Oláh Károly (1884–1937) válogatott labdarúgó
 Oláh Károly (1910–1972) kerékpárversenyző
 Oláh Károly (1923–2001) kárpátaljai magyar labdarúgó
 Oláh Károly (1924) kémikus